„Verstraetearchaeota“ ist ein vorgeschlagenes Kandidatenphylum der Archaeen.
Die Vertreter dieser Gruppe leben in anoxischen (sauerstofffreien) Umgebungen mit hohen Methanflüssen (Methandurchsatz), ähnlich wie einige „Bathyarchaeota“.

Das Genom dieser Archaeen kodiert die Gene, die für die methylotrophe Methanogenese benötigt werden, und könnten Energie durch einen ähnlichen Mechanismus erhalten, wie er für die obligat H2-abhängigen methylotrophen „Methanomassiliicoccales“ (Thermoplasmata) und die „Methanofastidiosa“ (alias Arc I Gruppe oder WSA2 Gruppe; zu Euryarchaeota, siehe Methanbildner, Methanogenese) vorgeschlagen wurde. „Verstraetearchaeota“ und „Bathyarchaeota“ zeigen, dass die Methanogenese nicht nur bei Euryarchaeota vorkommt und somit ein älterer Stoffwechsel ist als ursprünglich erwartet.

Etymologie 
Die Bezeichnung „Verstraetearchaeota“ wurde vorgeschlagen in Anerkennung der Beiträge von Professor Willy Verstraete ( der Universität Gent, Belgien) zur Entwicklung und Anwendung von technischen mikrobiellen Ökosystemen (z. B. anaerobe Fermenter).

Systematik 
Systematik gemäß  der Phyla „Verstraetearchaeota“
und „Nezhaarchaeota“  et al. 2019:
 Superphylum „TACK“
 Phylum: „Nezhaarchaeota“

 ohne nähere Klassifizierung:
 Spezies: „Candidatus Nezhaarchaeota archaeon WYZ-LMO7“
 Spezies: „Candidatus Nezhaarchaeota archaeon WYZ-LMO8“
 Phylum: „Verstraetearchaeota“
 Klasse: „Methanomethylia“
 Ordnung: „Methanomethyliales“
 Familie „Methanomethyliaceae“
 Gattung: „Candidatus Methanomethylicus“
 Spezies: „Candidatus Methanomethylicus mesodigestum“
 Spezies: „Candidatus Methanomethylicus oleusabulum“
 Gattung: „Candidatus Methanosuratus“
 Spezies: „Candidatus Methanosuratus petracarbonis“
 Spezies: „Candidatus Methanosuratus subterraneum“
 ohne Gattungszuweisung
 Spezies: „Candidatus Methanomethyliales bacterium“
 ohne Ordnungszuweisung
 Spezies: „Candidatus Methanomethylia archaeon“
 ohne Zuweisung zur Klasse „Methanomethylia“
 Spezies: „Candidatus Verstraetearchaeota archaeon UBA156“
 Spezies: „Candidatus Verstraetearchaeota archaeon UBA76“

Eine alternative Sichtweise mit Bezug auf Gemeinsamkeiten dieser beiden Kladen fasst beide Phyla zusammen als Phylum „Verstraetearchaeota“ (sensu lato) bzw. Klasse „Methanomethylicia“  et al., 2020 (GTDB release 05-RS95) (gegenüber „Methanomethylia“  et al. 2016)
 Superphylum „TACK“
 Phylum: „Verstraetearchaeota“ (s. l.)
 Klasse: „Methanomethylicia“ 
 Ordnung: „Nezhaarchaeales“ (mit WYZ-LMO7, WYZ-LMO8 — d. h. alle „Nezhaarchaeaota“ wie oben)
 Ordnung: „Methanomethylicales“ (mit bisheriger Klasse „Methanomethylia“; sowie UBA156, UBA76 — alle „Verstraetearchaeota“ s. s. wie oben)
 Klade B29-G17

Einzelnachweise  

TACK